Лансо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Гранпре. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08245.

Коммуна расположена приблизительно в 190 км к востоку от Парижа, в 55 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 60 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 40 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 26 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 14 были экономически активными, 12 — неактивными (показатель активности — 53,8 %, в 1999 году было 50,0 %). Из 14 активных работали 13 человек (7 мужчин и 6 женщин), безработной была 1 женщина. Среди 12 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны